HSV kan henvise til:
 HSV, den amerikanske flådes hull classification symbol for et højhastighedsfartøj ("high-speed vessel")
 Herpes simplex virus
 HSV-farverummet bestående af dimensionerne tone, mætning og valør ("hue, saturation, value")
 HSV (tv-station) tv-station, Australiens Seven-netværks Melbourne-station
 HSV-X1 Joint Venture, a commercial catamaran formerly leased by the United States Navy
 HSV-2 Swift, en katamaran leaset af den amerikanske flåde
 Hamburger SV, en tysk fodboldklub fra Hamborg
 HSV Handball, en tysk håndboldklub fra Hamborg
 Hannover 96 eller Hannoverscher Sportverein (HSV) von 1896, en tysk fodboldklub fra Hannover
 En almindelig forkortelse for Huntsville, Alabama
 Huntsville International Airport's IATA-kode